Lane kan syfta på:

 Lane, Uddevalla kommun – en ort i Uddevalla kommun
 Lane, Kansas – en ort i Franklin County
 Lane, South Carolina – en ort i Williamsburg County

Se även
 Lane County – flera